Трбосиље може да се односи на:

 Трбосиље (Лозница), насеље града Лознице, Република Србија
 Трбосиље (Рудо), насеље у општини Рудо, Република Српска, БиХ